Keviszöllős
 Seleuş